Nicloux ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Nicloux (* 1966), französischer Filmregisseur
 Maurice Nicloux (1873–1945), französischer Biochemiker